Сен-Сове́р-де-Пюїнорма́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 144 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 387,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-де-Пюїнорман на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-де-Пюїнорман на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-де-Пюїнорман на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-де-Пюїнорман на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-де-Пюїнорман на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда